Allsvenskan i handboll 1953/1954 vanns av Redbergslids IK, som därmed även blev svenska mästare.

Slutställning

Skytteligan
Carl-Erik Stockenberg, IFK Kristianstad - 18 matcher, 82 mål

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Sport i Sverige 1953
Sport i Sverige 1954
1953/1954
Handbollssäsongen 1953/1954